Il doppio del torneo di tennis WTA New Jersey 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Pam Shriver e Betty Stöve 4-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Pam Shriver /  Betty Stöve (finale)

 Kathy Jordan /  Ilana Kloss (semifinali)
 Martina Navrátilová /  Candy Reynolds (Campionesse)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1980